Le royaume de Cacongo (Kakongo en langue Kongo) est un ancien état de la Guinée inférieure, tributaire du royaume de Loango, borné au nord par le Loango, à l’est par le Kongo, au sud par le Ngoyo, et à l’ouest par l’Atlantique. Kinguele était autrefois la capitale de ce petit royaume.

Notes et références

Source

Liens externes

Cacongo
Congo précolonial (RDC)
Histoire de la république du Congo
Histoire de l'Afrique centrale
État disparu en 1885